Вильгельм Густлофф:

 Вильгельм Густлофф (1895—1936) — нацистский партийный лидер, основатель и глава швейцарского отделения НСДАП.
 Вильгельм Густлофф — пассажирский лайнер, принадлежавший немецкой организации «Сила через радость» () в годы Третьего рейха.